Татьяна Георгиевна Мальчукова (1940—2019) — советский и российский учёный-филолог, доктор филологических наук, профессор, исследователь античной и русской литературы.

Биография 
В 1962 году окончила классическое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, в 1968 году там же окончила заочную аспирантуру при кафедре классической филологии.

В 1972 году защитила диссертацию кандидата филологических наук на тему «Творчество Лукиллия и античная скоптическая эпиграмма».

С 1962 года работала в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) (с 1979 года — в должности доцента, с 1991 года — в должности профессора).

В 1980 году присвоено учёное звание доцента, в 1993 году по совокупности работ — учёное звание профессора.

С 1995 года — заведующая новообразованной кафедрой классической филологии ПетрГУ.

В 1999 году защитила диссертацию доктора филологических наук на тему «Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина».

Труды 
Автор и соавтор свыше 120 работ.

Награды и премии 
 Медаль Пушкина (2010) — за большой вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие республики и многолетнюю общественную деятельность
 Заслуженный деятель науки Республики Карелия (1997) — за заслуги в научной деятельности и многолетний добросовестный труд
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2000)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели ПетрГУ